Une histoire d'amour est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 1933 : Une histoire d'amour (Liebelei), film de Max Ophüls
 1951 : Une histoire d'amour, film de Guy Lefranc
 1954 : Une histoire d'amour, film de Rudolf Jugert
 1970 : Une histoire d'amour ou Love Story, film de Arthur Hiller
1993 : Une histoire d'amour, court-métrage de Marc Saez
 2013 : Une histoire d'amour, film d'Hélène Fillières
 2023 : Une histoire d'amour, film d'Alexis Michalik (à venir)

Télévision 
 Une histoire d'amour, téléfilm réalisé par Jacques Krier en 1963
 Une histoire d'amour (História de Amor), feuilleton télévisé (1995-1996) écrit par Manoel Carlos

Théâtre
 Une histoire d'amour, une pièce de théâtre de et avec Alexis Michalik créée en  à Paris.

Musique 
 Une histoire d'amour, chanson (1971) de Mireille Mathieu
 Une histoire d'amour, album (1992) chanté par Dorothée
 Une histoire d'amour, album (2000) composé par Philippe Katerine et chanté par Anna Karina

Littérature 
 Une histoire d'amour, nouvelle de Jean Giono paru en 1961 dans le recueil Récits de la demi-brigade.